Sic hace referencia a varios artículos:

Latín
 Sic, adverbio que indica literalidad.

Lugares
 Sic, comuna en Rumania.

Ciencias
 SiC, fórmula química del carburo de silicio.

Acrónimo 
 Sistema de información contable
 Sistema Interconectado Central, sistema de interconexión de la electricidad de Chile.
 Sociedade Independente de Comunicação, cadena portuguesa de televisión.
 San Isidro Club, club de rugby de Argentina.
 Servicio de Investigación Criminal, entidad adscrita a la Policía Nacional del Ecuador hasta 1991 cuando pasó a llamarse Policía Judicial.

Además
 SIC, código regional de Sicilia.
 Revista SIC''' (1938), revista venezolana.